Kobiele Wielkie (plaats), plaats in Polen
 Kobiele Wielkie (gemeente), gemeente in Polen